Scéna má více významů:

 synonymum pro divadlo (instituce i budova)
 Nová scéna Národního divadla v Praze
 Nová scéna Bratislava
 otevřená scéna – odtud pak potlesk na otevřené scéně
 letní scéna
 zámecká scéna
 synonymum pro divadelní nebo koncertní jeviště
 část nějakého literárně-dramatického díla – výjev
 divadelní výstup
 filmová scéna
 televizní scéna
 v oblasti vědy a techniky:
 vnímaná scéna – informace přenášené do percepčního systému ze senzorů (smyslů), například nehybné obrázky, pohyblivé obrázky, zvuky prostředí
 3D scéna – aranž 3D objektů
 Scene Description Language
 nepříjemný výstup, hádka, spor, váda, prudká emotivní výměna názorů
 trapná scéna
 hysterická scéna
 úzká komunita umělců (řidčeji)
 Scéna (časopis) – český divadelní časopis
 Scéna.cz – český kulturní portál
Podobné
 Demoscéna
 Mizanscéna
 Scenérie
 Scénografie
 Scénář
 Scenárista

Externí odkazy